Amor Estéreo es una cadena de radio colombiana enfocada en el género de la música romántica miembro de RCN Radio.

Historia

Inicios 
En sus inicios, tras la adquisición de Radio Tequendama y Emisora Monserrate por parte de RCN Radio, Amor Estéreo fue fundada en 1982 bajo en nombre de «Cerros Estéreo», la cual emitía programación basada en baladas románticas. Inició como una cadena conformada por varias estaciones que emitían por FM en diversas ciudades del país bajo el nombre comercial «La Cadena del Amor». A partir de diciembre de 1995 y por decisión de RCN Radio, Cerros Estéreo y varias de las estaciones que conformaban la cadena cambian de nombre a Amor Estéreo en enero del año siguiente. Entre 1994 y 1996, Cerros Estéreo empleó la marca «Cerros Amor Estéreo». Su director y fundador fue el exdirector de la cadena de radio La Cariñosa Jairo Ossa Giraldo.

Transición 
En ese entonces, tras la partida de Juan Gossaín como director de la división de noticias de RCN Radio, asume el puesto el periodista Francisco Santos Calderón. Lo mismo pasó con la emisora Amor Estéreo, la cual intercambió la frecuencia 93.9 FM con RCN Radio, que emitía en 104.4 FM; esta situación perduró hasta 2011.

Entre 2008 y 2010, Amor Estéreo renovó su imagen corporativa por la emisión de la telenovela El penúltimo beso por RCN Televisión, ya su trama estaba basada en la música de Plancha de los años 60, 70, 80 y 90.

El 18 de abril del mismo año, es lanzada al aire Radio Fantástica, emisora dedicada al pop latino y música en español en la frecuencia 104.4 FM. Amor Estéreo pasó a la frecuencia 1340 AM, en reemplazo de Fiesta Éstereo en Bogotá.

Década de 2010 
Entre 2010 y 2011, cuando RCN Radio apostó por lanzar emisoras por internet, la cadena lanzó una estación que compartía la misma programación de balada romántica que Amor Estéreo, llamada «Años Maravillosos 60/70».

En 2010, cuando la periodista Yolanda Ruiz reemplazó a Francisco Santos como director nacional de noticias de RCN Radio, RCN Radio y Amor Estéreo comienzan a emitir en la misma frecuencia en la ciudad de Zipaquirá por los 96.3 MHz de la banda FM en reemplazo de la estación de salsa «El Sol». Como respuesta, Rumba Estéreo comienza a transmitir salsa hasta 2015. En 2011, Amor Estéreo comienza a transmitir por dos frecuencias: en Bogotá, emite por los 1340 kHz de la banda AM; y en Zipaquirá, se encuentra disponible en los 96.3 MHz de la banda FM para el norte de la Sabana de Bogotá.

En 2014, RCN decide relanzar la emisora Antena 2 por la frecuencia 96.3 FM como «Antena 2 Plus». No obstante, la estrategia fracasó al poco tiempo, por lo que fue reemplazada por Amor Estéreo.

En abril, Jairo Ossa abandonó la dirección de Amor Estéreo dejando a Juan Carlos Marroquín al cargo; en septiembre del año siguiente, Ossa murió. Las emisoras Amor Estéreo y La Cariñosa se encontraban de luto por el hecho

A partir del 15 de septiembre de 2016, a las , el locutor Carlos Alberto Motta decide relanzar Amor Estéreo en FM por la frecuencia 104.4 MHz de la banda FM de Bogotá en conjunto con la mayoría de los locutores de Radio Fantástica, emisora que fue reemplazada por esta. Desde ese entonces, Amor sigue transmitiendo tanto por AM como por FM hasta por 2017.

Ellos están aquí 
Entre 2016 y 2017, Amor 104.4 reemplaza a Amor Estéreo en la frecuencia 96.3 MHz de la banda FM de Zipaquirá para el norte de la Sabana. Como consecuencia, Amor Estéreo pasa a emitirse por la banda FM en la frecuencia 1340 kHz bajo el nombre de «Amor Bogotá». Desde enero del 2017, el programa Ellos están aquí de temática paranormal de RCN Televisión inicia sus transmisiones simultáneas por Facebook Live (internet), el RCN TV y Amor Bogotá 1340 AM los domingos a la noche.

Suspensión y reinicio de transmisiones del antiguo formato 
En ese mismo año, Amor Estéreo cambia su programación para emitir canciones más actuales de baladas y pop romántico en sus 3 frecuencia para Bogotá y Zipaquirá (104.4 FM, 96.3 FM y 1340 AM) hasta el 21 de noviembre. En esta fecha, la integración entre las cadenas RCN Radio y Amor Estéreo culmina después de que RCN terminase su convenio con la Organización Robayo, por lo que Amor Estéreo es reemplazada por la estación «La Más Buena esta es La Mía» afiliada a la cadena Radio K, actualmente Esperanza Colombia Radio.

El 1 de diciembre de 2017, la programación de baladas antiguas de Amor Estéreo se fusiona con la emisora por internet «Años Maravillosos 60/70» de RCN para formar la estación «Amor Bogotá 1340 AM: Los Años Maravillosos», con una repetidora en FM en la frecuencia 104.4 MHz. El 31 de marzo de 2018, la cadena Rumba Estéreo cesa sus emisiones en Barrancabermeja y es reemplazada por Amor Estereo en la frecuencia 89.7 MHz de la banda FM el 1 de abril del 2018. Amor Estereo salió del aire en Barrancabermeja el 15 de marzo del 2023 para dar paso a Radio Fantástica que inició su emisión el 16 de Marzo del 2023 en la frecuencia 89.7 F.M.

Frecuencias

Antiguas frecuencias

Véase también 
 Anexo:Emisoras de Bogotá
 Anexo:Emisoras de Medellín

Referencias

Enlaces externos 

Cadena RCN
Organización Ardila Lülle
Emisoras de radio de Bogotá